Skövde kan syfta på:
 Skövde – en tätort i Skövde kommun
 Skövde stad– en tidigare kommun i Skaraborgs län –1971
 Skövde kommun – en kommun i Västra Götalands län
 Skövde socken – en socken i Västergötland i Kåkinds härad
 Skövde landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1916
 Öms landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951, var en del av Skövde socken
 Skövde församling– en församling i Skara stift 1916–
 Skövde stadsförsamling – en tidigare församling i Skara stift 1500-talet–1916
 Skövde landsförsamling – en tidigare församling i Skara stift 1500-talet–1916
 Skövde distrikt – ett distrikt i Skövde kommun och Västra Götalands län
 Ale-Skövde socken – en socken i Västergötland,  före 17 april 1885 Skövde socken, landskommun och församling
 Ale-Skövde landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1952
 Ale-Skövde församling – en tidigare församling i Göteborgs stift i Lilla Edets kommun –2010
 Ale-Skövde distrikt – ett distrikt i Lilla Edets kommun och Västra Götalands län 2016–
 Kullings-Skövde socken – en socken i Västergötland i Kullings härad, före 17 april 1885 Skövde socken, landskommun och församling
 Kullings-Skövde landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län
 Kullings-Skövde församling – en tidigare församling i Skara stift –1989
 Kullings-Skövde distrikt – ett distrikt i Vårgårda kommun och Västra Götalands län 2016–